Stade olympique de Chambéry est un nom de club sportif notamment porté par :
 le Stade olympique de Chambéry football, ancien nom entre 1942 et 2015 du Chambéry Savoie Football ;
 le Stade olympique de Chambéry hockey sur glace, ancien nom du Chambéry hockey 73 ;
 le Stade olympique de Chambéry rugby ;
 le Stade olympique de Chambéry handball, ancien nom entre 1990 et 2002 du Chambéry Savoie Mont Blanc Handball.